Luxemburgo - é um pequeno país encravado na Europa Ocidental
Luxemburg (Iowa) - uma cidade localizada no estado americano de Iowa, no Condado de Dubuque
Luxemburg (Wisconsin) - uma vila localizada no estado norte-americano de Wisconsin, no Condado de Kewaunee

Desambiguações de topônimos